

Geografia
 Ghiacciaio Barkov – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Aleksander Barkov Jr. – hockeista su ghiaccio finlandese
 Dmitrij Barkov – calciatore russo
 Ivan Barkov – scrittore, poeta, traduttore ed editore russo